

Cinema 
Febbre di gioco (Fever Pitch) – film del 1985 diretto da Richard Brooks
Febbre a 90° (Fever Pitch) – film del 1997 diretto da David Evans
L'amore in gioco (Fever Pitch) – film del 2005 diretto da Bobby Farrelly e Peter Farrelly

Letteratura 
Febbre a 90° (Fever Pitch, negli USA Fever Pitch: A Fan's Life) – romanzo del 1992 di Nick Hornby